Le mot Pech est un toponyme et un patronyme français.

Étymologie 
Du point de vue toponymique, Pech est la retranscription française de l'occitan puèg qui dérive du latin Podium et désigne un endroit plat et surélevé.

Plusieurs patronymes et toponymes sont construits sur la même racine étymologique, surtout dans le sud de la France et en Catalogne : Puig, Pujol (Catalogne), Peuch (Corrèze), Pouch (Creuse et Puy de Dôme), Delpech, Delpeuch (Cantal), Delpuech, Dupuy, Trespeuch (Corrèze).

Pech peut faire référence à :

Toponymie 
 Pech est une commune française située dans le département de l'Ariège ;

 Pech-David est un quartier de Toulouse ;
 Pech Maho est un oppidum pré-romain situé à Sigean dans l'Aude ;
 Pech-Luna est une commune française, située dans le département de l'Aude.
 La grotte du Pech Merle, située dans le Lot (France).

Patronyme 
 Gabriel Pech (1854-1930) est un sculpteur français ;
 Raymond Pech (1876-1952) est un compositeur français ;
 Rémy Pech (1944-) est un historien français ;
 Michel Pech (1946-2012) est un footballeur français ;
Leydy Pech (1965-) est une apicultrice et militante mexicaine d'origine maya ;
 Benjamin Pech, né en 1974,  est un danseur français ;
 Thierry Pech est un journaliste français.

Hydronymie 
 La Pech est une rivière qui coule dans la partie orientale de l'Afghanistan (province de Kounar) et au nord-ouest du Pakistan.

Divers 
 Les  est un peuple du nord-est du Honduras.
 Le pech (ou paya) est la langue de ce peuple.

Homonymie de patronyme
Patronyme français